Kuajok, às vezes escrita como Kwajok, é uma cidade localizada no Sudão do Sul. É a capital de Warab, um dos dez estados que constituem essa república.
Kuajok está localizada no noroeste do Sudão do Sul, perto da fronteira internacional com a República do Sudão. Este local fica a cerca de 690 km (430 milhas), por estrada, a noroeste de Juba, a capital do Sudão do Sul e maior cidade do país, e cerca de 100 quilômetros (62 milhas), por estrada, ao norte de Wau.

Cidades do Sudão do Sul
Capitais da África